Peder (eller Peter) Møller  er navnet på flere personer:

 Peder Møller (præst) (1642-1697) – dansk præst
 Peder Møller (bankdirektør) (1767-1841) – dansk bankdirektør
 Peder Møller (gymnast) (1891-1972) – dansk gymnast, OL-guld i hold 1920
 Peder Møller (violinist) (1877-1940) – dansk violinist
 Peder R. Møller (1848-1926) - dansk forfatter
 Peter Møller Nielsen (født 1972) – dansk fodboldspiller